Alexis Bétemps (1944-), historien, ethnologue, dialectologue et homme politique valdôtain ;
 Almir Bétemps, lugeur italien ;
 Georges Bétemps (1921-1992), dessinateur et peintre français, graveur de timbres-poste ;
 Magui Bétemps (1947-2005), chanteuse valdôtaine.